Los corvoideos (Corvoidea) son una superfamilia de aves paseriformes. El clado actual no es muy diferente al descrito en 1990 por Sibley y Ahlquist.

Este clado contiene especies europeas como las familias y géneros de los alcaudones, oriólidos y córvidos. Sin embargo, la mayoría de las familias son muy exóticas y se distribuyen en gran parte de África, Asia, Australia y Nueva Guinea, como las aves del paraíso.

Estas familias, diferentes entre sí dentro de esta superfamilia, se dividen en muchos subclados.

Familias 
Esta clasificación se basa en el proyecto Árbol de la Vida y a un formato familiar que sigue el COI.
 Aegithinidae: ioras.
 Artamidae: golondrinas del bosque.
 Callaeidae: pájaros carunculados.
 Campephagidae: orugueros.
 Cnemophilidae: aves satín.
 Corcoracidae: chova de alas blancas y pájaro apóstol.
 Corvidae: cuervos y afines.
 Dicruridae: drongos.
 Laniidae: alcaudones.
 Malaconotidae: gladiadores y afines.
 Melanocharitidae: picabayas y meleros.
 Monarchidae: monarcas.
 Neosittidae: sitelas.
 Vireonidae: vireos.
 Oriolidae: oropéndolas.
 Pachycephalidae: chifladores. 
 Paradisaeidae: aves del paraíso.
 Paramythiidae: picabayas.
 Pityriaseidae: cabecierizado de Borneo.
 Platysteiridae: batis y ojicarunculados.
 Prionopidae: alcaudones.
 Rhipiduridae: colas de abanico.
 Vangidae: vangas

Referencias

Enlaces externos 

Corvoidea